

Presentación Previa 
La pareja formada por el sudafriano Rik de Voest y el australiano Chris Guccione son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título, ya que de Voest decidió no participar en esta edición.

Guccione participó junto a su compatriota Samuel Groth, pero perdieron ante los eventuales campeones Austin Krajicek y Rhyne Williams, quienes derrotaron en la final a Bradley Klahn y Rajeev Ram por 6–4, 6–1.

Cabeza de serie 

 Samuel Groth /  Chris Guccione (Semifinales)
 Bradley Klahn /  Rajeev Ram (Final)

<li> Austin Krajicek /  Rhyne Williams (Campeones)
<li> Steve Johnson /  Tim Smyczek (Retiro)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Tiburón 2013